Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке Крајине. Према прелиминарним подацима са последњег пописа 2022. године у општини је живело 25.459 становника (према попису из 2011. било је 31.491 становник).

Географија 
Са површином од 1202 -{km}-², општина Књажевац је четврта по величини у Србији. Рељеф јој је брдско-планински. Највиша тачка ове области је врх Миџор на Старој планини (2169 метара). Најнижа тачка општине је на 176 метара надморске висине. Град се налази на месту где се спајају Трговишки Тимок и Сврљишки Тимок, стварајући Бели Тимок. Ова река тече на север где се код Зајечара спаја са Црним Тимоком и ствара реку Тимок. По овој реци цео регион носи име Тимочка крајина.

Демографија 
Према попису из 2011. године у општини живи 31.491 становника од чега 18.404 у самом граду. Са густином од 26.2 стан./km² спада у ретко насељене општине.

Референце

Спољашње везе 

 Званична интернет страница општине Књажевац

Књажевац
Зајечарски управни округ